Eucharis ist der Name

 einer Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe Eucharis (Mythologie)
 eines nach ihr benannten Asteroiden, siehe (181) Eucharis
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Amaryllisgewächse, siehe Eucharis (Gattung)
 eine Insektengattung aus der Familie der Eucharitidae, siehe Eucharis (Hautflügler)